Чемпионат Франции по футболу 1981/1982 годов — 44-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Монако» стал чемпионом Франции в 4-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 982 гола.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 11 голов
 «Сент-Этьен» — «Мец» — 9:2
 Самая крупная победа в гостях: 3 гола
 «Брест» — «ПСЖ» — 0:3
 «Лаваль» — «ПСЖ» — 0:3
 «Лилль» — «Ланс» — 0:3
 «Нанси» — «Монако» — 0:3
 «Сошо» — «Монако» — 1:4
 «Ланс» — «Сент-Этьен» — 2:5
 «Монпелье» — «ПСЖ» — 2:5
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Нант» — «Монпелье» — 7:0
 «Сент-Этьен» — «Мец» — 9:2

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr

1981/1982
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1981 году
Спорт во Франции в 1982 году